Tong ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Tong (* 1931), neuseeländischer Ruderer 
 Angela Tong (* 1975), kanadische Schauspielerin chinesischer Herkunft
 Anote Tong (* 1952), Präsident von Kiribati
 Gaston Tong Sang (* 1949), französischer Politiker (Französisch-Polynesien)
 Haiyan Tong (* 19??), thailändischer Paläontologe
 Tong Jian (* 1979), chinesischer Eiskunstläufer
 Joseph Tong Changping (* 1968), chinesischer Geistlicher, Bischof von Weinan
 John Tong Hon (* 1939), chinesischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Hongkong und Kardinal
 Kam Tong (1906–1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Tong King-sing (1832–1892), chinesischer Kaufmann
 Lim Goh Tong (1918–2007), malaysischer Unternehmer
 Tong Ling (* 1962), chinesische Tischtennisspielerin
 Pete Tong (* 1960), englischer DJ
 Rebecca Tong (* 1980er Jahre), indonesische und US-amerikanische Dirigentin
 Ross Tong (* 1961), neuseeländischer Ruderer
 Simon Tong (* 1972), britischer Gitarrist, Keyboarder und Songschreiber
 Stanley Tong (* 1960), Filmregisseur aus Hong Kong
 Tong Tsz-Wing (* 1992), Hongkonger Squashspielerin
 Tong Wen (* 1983), chinesische Judoka
 Tong Zenghuan (* 1995), chinesische Sprinterin

Tong ist der Vorname folgender Personen:
 Bao Tong (1932–2022), chinesisches Mitglied der Kommunistischen Partei in der Volksrepublik China
 Ling Tong (189–217), Offizier des chinesischen Kaiserreichs
 Pang Tong (178–213), Ratgeber des chinesischen Kaiserreichs
 Tong Po, anderer Name von Michel Qissi (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Wen Tong (1018–1079), chinesischer Maler

Tong heißen folgende Orte:
 Tong (Shropshire), England
 Tong (West Yorkshire), England
Tong (Distrikt), Kirgisistan
 Tong (Harris), Ort auf der britischen Hebrideninsel Harris

Tong bezeichnet außerdem:
 die Tong (Gang), chinesische kriminelle Vereinigung ähnlich der Mafia
 die Tong (Stamm), einen der sechs Stämme der Tibeter (vgl. Sinmo)
 Tong Gu, chinesischer Name des Shiitake-Pilzes
 Tong Long Gong Fu oder Chat Sing Tong Long Gong Fu, auch Tang Lang Quan, chinesische Kampfkunst
 die Insel Tong (Insel) im Norden von Papua-Neuguinea
 Kabinett Tong, mehrere Regierungen Kiribatis

Siehe auch:
 Dong